USS Susquehanna ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al río Susquehanna que tiene su nacimiento en el lago Otsego y fluye a través de Pensilvania y Maryland hasta la Bahía de Chesapeake, donde desemboca.

, fue un vapor de ruedas botado en 1847, buque insignia de los barcos negros del comodoro Matthew Perry que operó en Japón para la apertura diplomática y comercial, y posteriormente durante la guerra de Secesión.

, fue un transatlántico alemán llamado  SS Rhein al inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue internado en el puerto de Baltimore en 1914, cuando los Estados Unidos, aún era un país neutral en la contienda. Cuando los Estados Unidos entraron en la contienda, fue puesto en servicio por la armada que lo dio de baja en 1919, tras lo cual fue desguazado en Japón.

, fue un buque cisterna para el transporte de gasolina de la clase Patapsco, botado en 1942, que sirvió en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue transferido al ejército de los Estados Unidos en 1946, y borrado de la lista oficial de buques en 1947. Fue readquirido por la armada en 1950 y devuelto al servicio activo como USNS Susquehanna (T-AOG-5). Fue puesto fuera de servicio de nuevo en 1959, y finalmente desguazado.

USNS Susquehanna, fue un buque cisterna de clase Falcon. Fue botado en 1972 como buque civil con el nombre de Falcon Princess, y posteriormente alquilado por la Armada de los Estados Unidos y renombrado. Fue dado de baja en la Armada en 1983, y desguazado en 2001.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos